Bonțești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Bonțești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Bonțești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea